

Letteratura 
 Quel che rimane (All That Remains) – romanzo di Patricia Cornwell del 1992

Musica 
 All That Remains – gruppo musicale metalcore statunitense
 All That Remains – album dei Fozzy del 2000
 All That Remains – EP dei Circle II Circle del 2005